Charlie Murphy (1959–2017) afro-amerikai színész, komikus, Eddie Murphy bátyja
 Charlie Murphy (?), amerikai színész (American Graffiti)

 Charlie Murphy ír színésznő (1987), többszörös IFTA-díjas
 Charlie Murphy brit képzőművésznő (1968)

hasonló
 Charles Murphy